Bzury peut désigner en Pologne :
 Bzury, village du powiat d'Ełk, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Bzury, village du powiat de Grajewo, dans la voïvodie de Podlachie